Wolter ou Wolters peut faire référence à :

Patronyme 

 Birthe Wolter (1981-), une actrice allemande ;
 Charlotte Wolter (1834-1897), une actrice allemande ;
 Christine Wolter (1939-), une scénariste allemande ;
 Detlef Wolter (1955-), un ancien footballeur allemand ;
 Gerhard Wolter Molanus (1633-1722), théologien luthérien allemand ;
 Gerd Wolter (1942-), un acteur et auteur allemand ;
 Gotfried Wolter, un musicien allemand ;
 Gustav-Adolf Wolter (1906-1997), un auteur allemand ;
 Hans Wolter (1911-1978), un physicien allemand ;
 Hendrik Jan Wolter (1873-1952), peintre et graveur néerlandais ;
 Hilde Wolter (1898-1946), une actrice allemande ;
 Horst Wolter (1942-), un ancien footballeur allemand ;
 Jean Wolter (1926-1980), un journaliste et homme politique luxembourgeois ;
 Manfred Wolter (1938-1999), un réalisateur et scénariste allemand ;
 Marcus Wolter (1968-), un manager de média allemand ;
  (1950-), un théologien allemand ;
 Michel Wolter (1962-), un homme politique luxembourgeois ;
 Peter Wolter (1947-), un journaliste allemand ;
 Ralf Wolter (1926-2022), un acteur allemand ;
 Richard Wolter (1963-), un arbitre de hockey allemand ;
 Scott F. Wolter, un géologue du Minnesota ;
 Thomas Wolter (1963-), un footballeur et entraîneur allemand ;
 Willi Wolter (1907-1969), un membre de la SS et de la Gestapo allemande ;
 Wolfgang Wolter (1947-2005), un acteur allemand.

 Albert M. Wolters (1942-), un professeur ;
 Albrecht Wolters (1822-1878), un théologien allemand ;
 August Wolters (1903-1990), un homme politique allemand (CDU) ;
 Carl Christian Julius Wolters (1817-1886), un entrepreneur et brasseur ;
 Carsten Wolters (1969-), un footballeur allemand ;
 Coen Wolters (1971-), un musicien néerlandais ;
 Gereon Wolters, un professeur de droit allemand à la Ruhr-Universität Bochum ;
 Hans Edmund Wolters (1915-1991), un ornithologue allemand ;
 Heinrich Levin Wolters (1700-1762), le fondateur de la brasserie Wolters ;
 Kai Wolters (1971-), un acteur et réalisateur allemand ;
 Kara Wolters (1975-), une joueuse de basketball américaine ;
 Lara Wolters (1986-), femme politique néerlandaise ;
 O. W. Wolters (1915-2000), un historien britannique ;
 Otto Wolters (1938-), un pianiste de jazz allemand ;
 Paul Wolters (1858-1936), un archéologue allemand ;
 Reinhard Wolters (1958-), un historien allemand ;
 Rudolf Wolters (1903-1983), un architecte allemand, collaborateur d'Albert Speer ;
 Rynie Wolters (1842-1917), un joueur de Major League de baseball néerlandais ;
 Wilhelm Wolters (1921-1999), un banquier allemand ;

Autres 
 Fort Wolters, une installation militaire américaine ;
 Télescope Wolter, un type de télescope utilisé dans le domaine des rayons X ;
 Wolters Kluwer, une maison d'édition néerlandaise ;
 Hofbrauhaus Wolters, une brasserie allemande ; 
 Wolters Reisen, un voyagiste allemand filiale de TUI Group ;
 Wolter, une localité de la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo.

Voir aussi